

Patronyme 

 Adrienne Pauly, comédienne et chanteuse ;
 Anne Pauly (née en 1974), romancière française ;
 August Pauly, philologue allemand ;
 Christophe Pauly, écrivain et journaliste ;
 Daniel Pauly, biologiste ;
 Dieter Pauly, arbitre allemand de football ;
 Eugène Pauly, homme politique belge, militant wallon ;
 François Pauly, banquier luxembourgeois
 Hermann Pauly (1870-1950), chimiste et inventeur allemand ;
 Ira Pauly (né en 1930), psychiatre américain ;
 Jacob Pauly, homme politique allemand ;
 Jean de Pauly (1860-1903), traducteur du Zohar ;
 Jean Samuel Pauly, armurier suisse ;
 Jocelyne Pauly, coureuse d'ultra-trail française ;
  (1906-1992), navigateur français ;
  (?-), politologue de l'université de Toronto ;
 Marco Pauly, acteur, réalisateur et scénariste ;
 Max Pauly (1907-1946), criminel de guerre nazi ;
 Pablo Pauly, acteur français ;
 Paul Pauly (Claude-Gilbert Pauly) (1901-1973), homme politique français, socialiste ;
 Rodolphe Pauly, acteur et réalisateur ;
  (1983-), joueuse américaine de softball.

Toponyme 

 Pauly, localité ivoirienne ;
 Pauly-Brousse, localité ivoirienne ;
 Rue Pauly, voie parisienne ;
 Square Pauly, espace vert parisien ;
 Rue Pauly, voie bordelaise ;
 , astéroïde découvert en 1904 ;
 , siège de la Gestapo à Luxembourg (1940-1944).

Pseudonyme 

 Pauly Shore, acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Pauly D, acteur, réalisateur de télévision et disc jockey ;

Autres 
 Pauly-Wissowa, encyclopédie créée par August Friedrich von Pauly ;
 , verriers de Murano ;
 Pauly Beds, une entreprise viennoise de manufacture de literie ;
 réaction de Pauly, nommée ainsi d'après le chimiste Hermann Pauly.

Patronyme français
Patronyme germanique